Danira Bilić – ex cestista jugoslava
 Marko Bilić – allenatore di calcio ed ex calciatore bosniaco
 Mate Bilić – ex calciatore croato
 Slaven Bilić – allenatore di calcio ed ex calciatore croato